Allan Rodrigues de Souza – calciatore brasiliano
 Gelson Rodrigues de Souza – ex calciatore brasiliano
 Nádson Rodrigues de Souza – ex calciatore brasiliano